Dopo l'esperienza nel CGSI nazionale, nel 2021, si candida come presidente della sezione provinciale ENS di Torino che successivamente viene eletta.

Note

Voci correlate 
 Ente nazionale sordi
 Comitato Giovani Sordi Italiani

Caporali